Beristáin oder Beristain ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Beristáin, mexikanischer Schauspieler
 Dolores Beristáin (1926–2010), mexikanische Schauspielerin
 Gabriel Beristain (* 1955), mexikanischer Kameramann
 Ignacio Beristain (* 1939), mexikanischer Boxtrainer
 Joaquín Beristáin (1817–1839), mexikanischer Komponist, Pianist und Cellist
 José Mariano Beristain (1756–1817), mexikanischer Bibliograph und Autor
 Luis Beristáin (1918–1962), mexikanischer Schauspieler